Niemcy:
 Thalhausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied
 Thalhausen – dzielnica gminy Altomünster w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dachau

Zobacz też:
 Talhausen
 Thalhaus